Пауль Эбер (; 1511—1569) — немецкий протестантский , ректор Виттенбергского университета.

Биография 

Пауль Эбер родился 8 ноября 1511 года в баварском городке Китцинген. Отец его был бедным портным, но, видя выдающиеся способности сына, послал его в школу в Ансбах. Дальнейшие его занятия шли под руководством Иоахима Камерарии Старшего в Нюрнберге. 
 

В 1532 году Эбер прихал в Виттенберг, где подружился с Мартином Лютером и Филиппом Меланхтоном. Занимал в Виттенбергском университете должности профессора латинской грамматики и богословия, декана философского факультета и ректора. 

В 1559 году Пауль Эбер был назначен суперинтендентом саксонского курфюршества. После смерти Меланхтона он был признанным главой лютеран. Ему приходилось выступать как против католиков, так и против крайних протестантов. В своем учении он старался занять среднее место между Лютером и Жаном Кальвином и, твердо устанавливая основные догматы протестантизма, подробности системы предоставлял свободной совести каждого верующего. 

В последние годы П. Эбер вместе с Георгом Майером был занят переводом на латинский язык Библии для курфюрста саксонского Августа. Они положили в основание лютеровский перевод и сообразно с ним изменяли текст Вульгаты. 

Наиболее известные труды Эбера: «Historia populi Judaici a reditu ex Babylonico exilio usque ad ultimum excidium Jerosolymae etc.» (Виттенберг, 1548); «De vita et scriptis C. Plinii etc.» (Виттенберг, 1556); «Pia et in verbo Dei fundata assertio, declaratio et confessio de sacratissima Coena Domini nostri Jesu Christi» (1562—63; это сочинение вышло одновременно и на немецком языке). Он написал также 6 религиозных гимнов. Сочинения его собраны в VIII-м томе коллекции «Leben und ausgewählte Schriften der Väter und Begründer der reformirten Kirche».

Пауль Эбер умер 10 декабря 1569 года в городе Виттенберге.

Примечания

Литература 
 Eber, Paul // Allgemeine Deutsche Biographie  .
 Planck. «Greschichte der protestantischen Theologie» (том V).
 Sixt. «Dr. Paul Eber, der Schüler, Freund und Amtsgenosse der Reformatoren» (Гейдельберг, 1843).
 Pressel. «Paul Eber» (Эльберфельд, 1862).
 Dorner. «Geschichte der protestantischen Theologie» (Мюнхен, 1867).
 Daniel Gehrt / Volker Leppin (Ed.): Paul Eber (1511–1569). Humanist und Theologe der zweiten Generation der Wittenberger Reformation, Leipzig 2014 (ISBN 978-3-374-03056-9).
 Werner Raupp: art. Eber, Paul, in: Lexikon der Reformationszeit. Ed.: Klaus Ganzer u. Bruno Steimer, Herder, Freiburg/Basel/Wien 2002 (ISBN 3-451-22019-9) (engl.: Dictionary of reformation. Transl. by Brian McNeil, New York: Crossroad Publ. Co. 2004; ISBN 0-8245-2119-6), col. 205-206.

Ссылки 
 Eber, Paul  .
 Eber, Paul // Encyclopædia Britannica .

Протестантские богословы
Ректоры Галле-Виттенбергского университета